Qingliang Shan (chin. 清凉山; Pinyin: Qīngliáng Shān) ist: 

 Qingliang Shan (Nanjing), ein Berg im Westen von Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 ein Alternativname für das Gebirge Wutai Shan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Qingliang Shan (Shijiazhuang, Hebei)
 Qingliang Shan (Yan'an, Shaanxi)
 Qingliang Shan (Xiuyan, Liaoning)
 Qingliang Shan (Jiayin, Heilongjiang)
 Qingliang Shan (Huairen, Shanxi)